Fontana je lahko:

 Fontana, mesto v Kaliforniji
 vrsta umetniško izdelanega vodnjaka (vodna fontana);
 presihajoči izvir vode, ki nastane v slučaju, ko se voda najprej pod zemljo zbere v rezervoarju (jami), nato iz tega priteka na dan samo zaradi prekipevanja in po načelu veznih posod (kraški izvir);
 naravni vrelec metana in drugih plinov, ki se pogosto spontano prižge (goreča fontana);
 posebna oblika izbruha lave iz vulkana (vulkanska fontana);
 v fiziki, vrsta hidravličnega vodometa (Heronova fontana);
 vrsta umetnega ognja.
 Fontana, slovenska literarna revija.